Leube ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Leube (* 1936), deutscher Prähistoriker
 Bernhard Leube (* 1954), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Eberhard Leube (1934–1991), deutscher Romanist und Literaturwissenschaftler
 Gustav Ernst Leube (1808–1881), deutscher Apotheker und Wiederentdecker des Zements
 Hans Leube (1896–1947), deutscher Kirchenhistoriker
 Hede Teirich-Leube (1903–1979), deutsche Ärztin
 Hermann Leube (1863–1928), Fleischer, Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Wilhelm Leube (1799–1881), deutscher Arzt und Psychiater 
 Wilhelm von Leube (1842–1922), deutscher Internist

Sowie der Name folgender Unternehmen:
 Leube-Gruppe, österreichischer Baustoffhersteller (100 Millionen Euro Umsatz, besteht seit 1838)
 LeuBe Zeltlogistik, deutsches Zeltverleihunternehmen aus Mudau (Odenwald)